Kaplan se poate referi la:

 Andreas Kaplan, rector
 Fania Kaplan, presupusa autoare a unui atentat la viața lui Lenin
 , inginer austriac, inventatorul turbinei Kaplan
 Turbina Kaplan, una dintre cele mai eficiente tipuri de turbine pentru hidrocentrale

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești